Лас Карерас има више значења:

 Лас Карерас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Карерас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Карерас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Карерас, Лас Карерас дел Пуертесито (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Карерас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Карерас (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Карерас (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Карерас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Карерас (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику